Il singolare del Stella Artois Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma è stato battuto nel 3º turno da Jamie Morgan.

Todd Martin ha battuto in finale 7–6 (7–4), 7–6 (7–4) Pete Sampras.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1994
ATP Tour 1994